New York Minute (film), een Amerikaanse film uit 2004 onder regie van Dennie Gordon
New York Minute (Don Henley), een nummer van de Amerikaanse muzikant Don Henley uit 1989